Swickard ist der Familienname folgender Personen:

 Josh Swickard, US-amerikanischer Schauspieler
 Lauren Swickard (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Filmproduzentin und Ballerina